Macabre (band), een Amerikaanse deathmetalband.
 Macabre (1958), een horrorfilm/thriller uit 1958 onder regie van William Castle.
 Macabre (2009), een horrorfilm uit 2009 onder regie van Kimo Stamboel en Timo Tjahjanto.